Goeber Henrique Maia (Brasília, 17 de maio de 1982) é um ex-futebolista brasileiro, que jogou no América de Natal, Guarani e Flamengo. Atualmente é técnico na Base do Santos

Carreira
Goeber começou jogando no Aruc, em 2002, mas logo se transferiria para o Gama. Permaneceu no Gama, de 2003 a 2005, tendo participado da conquista do Campeonato Brasiliense de 2003.

Iniciou o ano de 2006, como jogador do Guarani, mas ainda nos primeiros meses, acabou sendo emprestado ao Flamengo.

Goeber esteve no Flamengo em 2006 quando foi comandado por Waldemar Lemos e posteriormente por Ney Franco. Volante de boa estatura, Goeber veio do campinense Guarani como uma pérola, já que a época o clube da Gávea enfrentava dificuldades para firmar alguém na cabeça de área.

Contudo, a permanência do jogador no Flamengo fez com que se descobrisse a sua pouca capacidade técnica em um curto espaço de tempo. Muito contestado pela torcida, Goeber ainda se manteve a fórceps na titularidade por algumas partidas, o motivo de tal, transcedia seus adjetivos e estava realmente mais ligado ao tocante da ausência de nomes que suprissem as carências daquele setor.

A passagem relâmpago do futebolista pela Gávea se findou ao término da sua oitava partida com o Manto Sagrado. Depois de uma desastrada partida contra o Santa Cruz, Goeber amargou o ostracismo dos treinamentos isolados e foi emprestado ao América-RN até o fim do seu contrato.

Em 2007, transitou por Ipatinga e Brasiliense, até acertar contrato com o Grêmio Barueri, para a disputa da temporada de 2008. Permaneceu no Barueri durante a temporada de 2008 até junho de 2009 quando retornou para o Gama. Em dezembro de 2009 foi assinado como reforço para a equipe paulista do Guaratinguetá.

Em 2011, na segunda rodada da Taça Guanabara, marcou dois gols contra em partida do seu clube, o Cabofriense, contra o Botafogo de Futebol e Regatas, sendo substituído no segundo tempo e ironizado no dia seguinte pelos argentinos.

Títulos
Gama
Campeonato Brasiliense: 2003

Flamengo
 Copa do Brasil: 2006

Futebolistas do Distrito Federal (Brasil)
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo